Lilla Örlevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Örlevattnet (Bäcke socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (8,54 ha)
Lilla Örlevattnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Lilla Örlevattnet (Järbo socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,

Se även
Örlevattnet (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn